Äntligen på väg är:

Äntligen på väg (album av Ted Gärdestad) – ett musikalbum från 1994 av den svenske sångaren Ted Gärdestad
Äntligen på väg (låt av Ted Gärdestad) – en låt på detta album, som även har spelats in av Håkan Hellström
Äntligen på väg (album av Lotta Engbergs) – ett musikalbum från 1996 av det svenska dansbandet Lotta Engbergs
Äntligen på väg (låt av Mikael Wendt och Christer Lundh) – en låt på detta album skriven av Mikael Wendt och Christer Lundh